Winterhager ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Winterhager (* 1943), deutscher Journalist und Autor
 Friedrich Winterhager (* 1953), deutscher Oberstudienrat, Universitätsarchivar und Schriftsteller
 Helmut Winterhager (1911–2002), deutscher Hochschullehrer für Metallhüttenkunde und Elektrometallurgie sowie Rektor der RWTH Aachen
 Jürgen Wilhelm Winterhager, deutscher evangelischer Theologe, seit 1961 Professor an der Kirchlichen Hochschule Berlin
 Klaus Winterhager (1929–2016), deutscher Grafik-Designer und Kommunikationsdesigner und Hochschullehrer
 Wilhelm Ernst Winterhager (* 1949), deutscher Historiker und Hochschullehrer